Ljusen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ljusen (Kvistbro socken, Närke, 656564-142899), sjö i Lekebergs kommun, 
Ljusen (Kvistbro socken, Närke, 656723-143065), sjö i Lekebergs kommun, 
Ljusen, Värmland, sjö i Filipstads kommun,  (5,53 ha)

Se även
Gjusen, sjö i Hofors kommun,  (19,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn